Инашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Инашвили, Авраам Ильич (1901—1960) — звеньевой колхоза «Шрома» Лагодехского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Инашвили, Александр Иович (1887—1958) — грузинский оперный певец (лирико-драматический баритон), театральный режиссёр, педагог.
 Инашвили, Ирма (род. 1970) — грузинский тележурналист и политик